Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Juan-Ignacio Garat che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Nuno Marques 6-4, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Patricio Arnold (semifinali)
 Emilio Sánchez /  Mario Visconti (quarti di finale)

 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (finale)
 Royce Deppe /  Brian Gyetko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1994